Аркејд има више значења:
 Аркејд (Џорџија)
 Аркејд (Њујорк)